Кубок європейських чемпіонів 1956–1957 — другий сезон Кубка європейських чемпіонів, головного європейського клубного турніру. Вдруге його переможцем став Реал (Мадрид), перемігши у фіналі «Фіорентину» — 2:0.

Попередній раунд 

|}

Перший раунд 

|}

Чвертьфінал 

|}

Півфінал 

|}

Фінал

Джерела 
  
 огляд турніру 
 КЄЧ 1957–1957 на офіційному сайті УЄФА  

1956 у футболі
1957 у футболі
Сезони Кубка європейських чемпіонів